

Sigle 
 Telegraphic transfer – pagamento tramite trasferimento fondi telegrafico
 Tempo terrestre – scala di tempo
 Tennis tavolo – sport
 Tourist Trophy – competizione motociclistica]
 Transport Tycoon – videogioco manageriale
 Trentino Trasporti – azienda di trasporto pubblico della provincia autonoma di Trento
 Trieste Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Trieste

Codici 
 TT – codice vettore IATA di Air Lithuania
 TT – codice FIPS 10-4 di Timor Est
 tt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tatara
 TT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Trinidad e Tobago
 TT – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Treinta y Tres (Uruguay)

Informatica 
 .tt – dominio di primo livello di Trinidad e Tobago
 <tt>...</tt> – elemento HTML che formatta il testo con un carattere non proporzionale a dimensione fissa
 TomTom –  società olandese che produce sistemi di navigazione satellitare

Altro 
 TT – brano musicale delle Twice del 2016
 TT – simbolo del teratesla
 TT – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)
 TT – Terra-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico
 TT – Tipo timido
 TT racing, specialità del flat track
 Audi TT – automobile della Audi
 Scala TT – scala del modellismo ferroviario
 Tt – abbreviazione della lettera a Tito di San Paolo
 TT seguita da un numero da 1 (TT1) a 415 (TT415) indica la sigla relativa alle Tombe dei Nobili della Necropoli tebana